Олесино — название населённых пунктов:

 Олесино — хутор в Островецком районе Гродненской области Белоруссии.
 Олесино — село в Смолевичском районе Минской области Белоруссии.
 Олесино — село в Козовском районе Тернопольской области Украины.